La palabra Galeana se puede referir a:

Plantas 

Galeana género de la familia de las asteráceas.
Spathodea, árbol ornamental de flores rojizas anaranjadas.

Personas 

 Hermenegildo Galeana fue un héroe de la Independencia de México, y otros miembros de su familia:
Familia Galeana, lista de los miembros de dicha familia.

Lugares 

 En honor al héroe mexicano han sido denominados como Galeana:
Municipio de Galeana (Chihuahua), uno de los municipios del estado de Chihuahua;
Galeana (Chihuahua), localidad del estado de Chihuahua, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Galeana (Nuevo León), uno de los municipios del estado de Nuevo León;
Galeana (Nuevo León), localidad del estado de Nuevo León, cabecera del municipio anterior.
Municipio de Hermenegildo Galeana (Puebla), uno de los municipios del estado de Puebla.